Бадахо́с (, ) — провинция на западе Испании в составе автономного сообщества Эстремадура. Административный центр — Бадахос. Сформирована в 1833 году. Граничит с провинциями Касерес, Толедо, Сьюдад-Реаль, Кордова, Севилья и Уэльва, а также с Португалией.

География 
Территория — 21 766 км² (1-е место).

Население 
Население — 676,4 тыс. (23-е место; данные 2018 г.).

Административное устройство 

Районы (комарки):
 Бадахос
 Кампиния-Сур
 Ла-Серена
 Ла-Сиберия
 Лас-Вегас-Альтас
 Льянос-де-Оливенса
 Мерида
 Сафра-Рио-Бодион
 Сьерра-Суроэсте
 Тентудия
 Тьерра-де-Баррос

Список муниципалитетов Бадахоса

Ссылки 
 Совет провинции

Испанско-португальская граница
Провинции Эстремадуры